DB steht für:
 Präfix für Flughäfen in Benin nach dem ICAO-Code
 Brit Air, französische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Daimler-Benz, ehemaliger Name des deutschen Automobilherstellers Daimler AG
 Datenbank, logisch zusammengehöriger Datenbestand
 D. Bamberger, ehem. Unternehmen in Mitwitz und Lichtenfels, Oberfranken
 Deckungsbeitrag in der Betriebswirtschaftslehre
 Defensive Back, Spielposition im American Football
 Demokracja Bezpośrednia, Partei in Polen
 Demokratischer Block, Vereinigung politischer Parteien und Organisationen in der DDR
 Der Betrieb, juristische Fachzeitschrift
 Deutsch & Bonnet, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Deutsche Bahn, größtes deutsches Eisenbahnunternehmen, im Staatsbesitz stehend
 Deutsche Bank, größtes deutsches Kreditinstitut
 Deutsche Bibliothek (veraltet), Standort der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt
 Deutsche Biographie, biografische Datenbank (einschließlich ADB & NDB)
 Deutsche Bücherei (veraltet), Standort der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig
 Deutsche Bundesbahn, Staatsbahn der Bundesrepublik Deutschland, Vorläuferin der Deutschen Bahn
 Deutsche Burschenschaft, Dachverband deutscher und österreichischer Burschenschaften
 Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitenrechte, polnische Partei
 Deuxième Bureau, früherer französischer Geheimdienst
 Dienstbüchlein, spezieller Ausweis der Schweizer Armee
 Dienstplan, Instrument zur Einsatzplanung von Arbeitskraft
 Dniester Bahn, frühere österreichische Eisenbahngesellschaft
 Dragon Ball, Manga-Serie des japanischen Zeichners Akira Toriyama
 Drahtbericht, veraltete Bezeichnung für verschlüsselte Telegramme zur Übermittlung geheimer diplomatischer Nachrichten im Wirkungsbereich des Auswärtigen Amts
 Duesen Bayern, japanische Automobilmarke mit Sitz in Nagoya
 Durchführungsbestimmung, Vorschrift in der Gesetzgebung zur Durchführung höherrangiger Rechtsvorschrift
 Kürzel für stationäre Phasen in der Gaschromatographie
 DB (Inschrift), „D(areios’s I, aus) B(isotun)“ (Inschrift von Dareios I.)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Deutsche Bundesbahn (nicht mehr gültig)
 Großbritannien: Chester
 Moldau: Rajon Dubăsari
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Polen: Powiat Wałbrzyski in der Woiwodschaft Niederschlesien, früher Wałbrzych
 Rumänien: Kreis Dâmbovița
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für den Senegal

D&B steht für:
 D & B, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Compagnie des Automobiles David et Bourgeois
 Drum and Bass, Richtung der elektronischen Tanzmusik
 Dun & Bradstreet, der größte Dienstleister für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen der Welt, Firmensitz in Short Hills, US-Bundesstaat New Jersey

d&b steht für:
 d&b audiotechnik, ein Hersteller von PA-Anlagen

Db steht für:
 Dubnium, ein chemisches Element
 São-toméischer Dobra, Währung in São Tomé und Príncipe
 Dolderbahn, Zahnradbahn in Zürich

dB steht für:
 Dezibel, Einheit für logarithmische Größen wie Schalldruckpegel, Spannungspegel usw., siehe Bel (Einheit)

db steht für:
 Deutsche Bauzeitung (heute db deutsche bauzeitung), Deutschlands älteste Architektur-Fachzeitschrift
 Deziban, heute nicht mehr gebräuchliche Einheit für den Informationsgehalt, siehe Ban (Einheit)
 Dateiendung *.db, siehe Paradox (Datenbank)

Siehe auch:

DB